Matevž Cerar, slovenski hokejist, * 24. september 1974, Ljubljana.

Cerar je bil dolgoletni član kluba HK Slavija, igral je tudi za kluba Olimpija Hertz in HDK Maribor. 

Za slovensko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih divizije B oziroma I.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
| 16
| 21
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 23
| 17
| 12
| 29
|
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 18
| 14
| 12
| 26
| +11
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| +2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 6
| 5
| 4
| 9
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 3
| 4
| 7
|
| 53
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 25
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 15
| 8
| 6
| 14
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 6
| 8
| 14
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 31
| 9
| 16
| 25
|
| 131
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |163
| bgcolor="#7FFF00" |80
| bgcolor="#7FFF00" |85
| bgcolor="#7FFF00" |165
| bgcolor="#7FFF00" |+15
| bgcolor="#7FFF00" |410
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |25
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HDK Maribor
Ljubljanski športniki